Матро́сы — многозначное слово:
 Матросы (мн. ч. от «матрос») — экипаж судна, моряки, также нижний чин военных, служащих на флоте.
 «Матросы» — балет Леонида Мясина на музыку Жоржа Орика по либретто Бориса Кохно (Русский балет Дягилева, 1925).
 «» — балет Джерома Роббинса на музыку Леонарда Бернстайна (Нью-Йорк, 1944).
 Матросы — посёлок в Республике Карелия (Россия).

См. также 
 Матрос (значения)